Synagoga v Podmoklech může být některá z těchto synagog:

 Synagoga v Podmoklech u Sušice – v okrese Klatovy
 Synagoga v Podmoklech (Děčín) – secesní synagoga v děčínské čtvrti Podmokly